Де-Лонга острови — група островів в Східно-Сибірському морі, Республіка Саха, Росія
 Де-Лонга гора — гора на острові Беннетта, острови Де-Лонга
 Де-Лонга затока — затока в Північному Льодовитому океані, біля острова Джексона, Земля Франца-Йосифа
 Де-Лонга гори — гірський хребет в США, штат Аляска
 Рубін ДеЛонга — зірчастий рубін овальної форми